Erste Bank Open 2011 — 37-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 25 по 30 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Юрген Мельцер
 Парный разряд —  Ненад Зимонич и  Даниэль Нестор

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает свой 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хуан Мартин Дель Потро уступает свой 3й финал в сезоне и 13й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Боб Брайан выигрывает свой 7й титул в сезоне и 75й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк Брайан выигрывает свой 7й титул в сезоне и 77й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Erste Bank Open
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2011 года
2011